

Astronomia 
 Apt – cratere meteoritico di Marte

Codici 
 APT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jasper Marion (Stati Uniti d'America)
 apt – codice ISO 639-3 della lingua apatani

Diritto 
 Associazione produttori televisivi – dal 2019 Associazione produttori audiovisivi
 Azienda di promozione turistica
 APT Gorizia – azienda di trasporto pubblico della provincia di Gorizia (Italia)

Economia 
 Arbitrage pricing theory – un modello usato nell'ambito della finanza

Geografia 
 Apt – comune della Vaucluse (Francia)
 Saint-Saturnin-lès-Apt – comune della Vaucluse (Francia)

Informatica 
 Advanced Packaging Tool – sistema di gestione dei pacchetti della distribuzione Debian
 Advanced Persistent Threat – minaccia persistente avanzata (tentativo di hacking continuo)
 Automatically Programmed Tools – linguaggio di programmazione automatico per sistemi CAD/CAM

Musica 
 APT – album di Nicole del 2006

Tecnologia 
 Advanced Passenger Train – progetto britannico degli anni 1970 di treno ad alta velocità

Altri progetti